

Camaquã est une ville de l'État du Rio Grande do Sul
 Camaquã est un quartier de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul

Homonymie de toponyme